Kaltenstein steht für

 Kaltenstein (Röhrnbach), ein Ortsteil der Gemeinde Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kaltenstein, Fels im Saarland 
 Der Kaltenstein, Sage über den Fels
 Schloss Kaltenstein, Vaihingen an der Enz 
 Burgruine Kaltenstein, Burgruine bei Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 deutscher Name für die Burg Kaltenštejn bei Černá Voda im Okres Jeseník in Tschechien
 deutscher Name der ungarischen Gemeinde Levél im Komitat Győr-Moson-Sopron
 Nové Podhradí (Neu-Kaltenstein), Ortschaft der Gemeinde Černá Voda, Tschechien
 Staré Podhradí (Alt-Kaltenstein), Ortschaft der Gemeinde Černá Voda, Tschechien

Kaltenstein ist der Familienname folgender Personen:
Jens Kaltenstein (* 1963) deutscher Jurist
Ursula Kaltenstein (1927–2005), Politikerin aus Bremerhaven (SPD)